Tillie ist der Familienname folgender Personen:

 Killian Tillie (* 1998), französischer Basketballspieler
 Kim Tillie (* 1988), französischer Basketballspieler
 Laurent Tillie (* 1963), französischer Volleyballtrainer und -spieler